Condado de White es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

 Condado de White: Condado de Arkansas;
 Condado de White: Condado de Georgia;
 Condado de White: Condado de Illinois;
 Condado de White: Condado de Indiana;
 Condado de White: Condado de Tennessee.

ru:Округ Уайт